John Conroy ist der Name folgender Personen:

* John Conroy (1786–1854), irischer Soldat und Abenteurer
 John Conroy (Hockeyspieler) (1928–1985), britischer Hockeyspieler
 John Conroy (Kameramann) (* 1969), irischer Kameramann
 John Joseph Conroy (1819–1895), irischer Geistlicher, Bischof von Albany
 John M. Conroy (1920–1979), US-amerikanischer Flugzeugbauer